L’heure d'été est un système utilisé par un grand nombre de pays consistant à ajuster l’heure locale officielle.
 L'heure d'été d'Europe centrale ou heure avancée d'Europe centrale (HAEC) (en anglais Central European Summer Time : CEST) est l'un des noms du fuseau horaire UTC+2.

Œuvres
 L'Heure d'été, album de Marc Lavoine (2005) ;
 L'Heure d'été est un film français écrit et réalisé par Olivier Assayas sorti en 2008.